Geonosis es un planeta ficticio del universo de Star Wars. Aparece en el Episodio II de la saga, siendo el lugar donde se fabricaban el ejército de droides de batalla para la Confederación de Sistemas Independientes.

Referencias 

Planetas de Star Wars